Snare bezeichnet:
 eine kleine Trommel mit Schnarrsaiten
 eine Proteinfamilie, siehe SNARE (Protein)
 eine Software zur Netzwerküberwachung 

Snare ist der Familienname folgender Personen:
 Esbern Snare (1127–1204), dänischer Adeliger und Heerführer